Божко́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Красносулинском районе Ростовской области Российской Федерации.

Административный центр — хутор Божковка.

Состав сельского поселения

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Красносулинского района